Lanneau ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Lanneau (* 1955), französischer Schauspieler 
 Duvigneau de Lanneau, französischer Sportfunktionär 
 Paul Lanneau (1925–2017), belgischer Geistlicher, Weihbischof in Mecheln-Brüssel